1893 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто три — может означать:

 1893 — натуральное число между 1892 и 1894.
 1893 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1893 (другие обозначения — IC 410, OCL 439, LBN 807) — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Возничий.

В литературе 
 1893 год в литературе

В искусстве 
 1893 год в театре
 1893 год в кино

В музыке 
 1893 год в музыке

В науке 
 1893 год в науке

В спорте 
 1893 (футбольный клуб)